DCE se može odnositi na:

 Dihloroetan
 Dihloroeten